Land of the Free () — четвёртый студийный альбом германской метал-группы Gamma Ray, вышедший в 1995 году.

Land of the Free — первый альбом, записанный после ухода Ральфа Шиперса. Начиная с этого альбома, партии ведущего вокала исполняет Кай Хансен.

Список композиций

Участники записи 
 Кай Хансен — гитара, вокал
 Дирк Шлехтер — гитара, клавишные, вокал
 Ян Рубах — бас-гитара
 Томас Нак — ударные

Приглашённые вокалисты 
 Ханси Кюрш — ведущий вокал в песне «Farewell», бэк-вокал в песнях «Land of the Free» и «Abyss of the Void»;
 Михаэль Киске — ведущий вокал в песне «Time to Break Free», ведущий вокал и бэк-вокал в песне «Land of the Free».
 Hacky Hackmann – вокал
 Catharina Boutari – вокал
 Axel Naschke – вокал

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте группы

Альбомы Gamma Ray
Альбомы Noise Records